

Localidades

Gardena (Califórnia)
Gardena (Dacota do Norte)

Ponte Gardena

Desambiguações de topônimos